Huszlew est le nom :

 de la gmina de Huszlew, dans le powiat de Łosice, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Huszlew, chef-lieu de cette gmina